Mexikói-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Mexikói-barlang, magyarországi elpusztult barlang.
 Mexikói-barlang, a Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang másik neve.